Howard R. Hughes Sr. (1869-1924)
 Howard Hughes (1905-1976), pilote, homme d'affaires et producteur cinématographique américain ;
 Howard Hughes (chanteur)

Autre